El Rubio ist der Name mehrerer Gemeinden:

 El Rubio (Santiago), Municipio in der Provinz Santiago in der Dominikanischen Republik
 El Rubio (Sevilla), Gemeinde (Municipio) in Sevilla, Spanien